Mk VII Cavalier – brytyjski czołg pościgowy z okresu II wojny światowej
 Cavalier King Charles Spaniel – rasa psa
Miejscowości w USA:
 Cavalier – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Gminy w USA:
 Cavalier (ang. Cavalier Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cavalier (ang. Cavalier County) – w stanie Dakota Północna
Okręty
 Cavalier (1910) – francuski niszczyciel
 HMS Cavalier – brytyjski niszczyciel
 USS Cavalier (APA-37) – amerykański wojskowy statek transportowy